Miejscowości w USA:
 Summerville – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Chattooga
 Summerville – miejscowość w stanie Oregon, w hrabstwie Union
 Summerville – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Jefferson
 Summerville – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Charleston